Softcore peut désigner :

 Processeur softcore, aussi appelé softcore, architecture de processeur implémentable dans des puces type FPGA.
 Softcore, forme de pornographie ou d'érotisme moins explicite que la pornographie hardcore
 Easycore, également appelé softcore, sous-genre du pop punk